Échec au roi (Il re, le Torri e gli Alfieri), film italien d'Ivo Illuminati (1917)
 Échec au roi, film français d'Henri de La Falaise et Léon d'Usseau (1931)
 Échec au roi (Rob Roy, the Highland Rogue), film américain de Harold French (1953)